Каруев — фамилия. Известные носители:
 Каруев, Владимир Оконович (1957) — калмыцкий фольклорный певец;
 Каруева, Кеси Бетербиевна (1895) — чеченская долгожительница.